Alter ego kan syfta på:

 Alter ego, alternativ eller tvådelad personlighet
 Alter Ego (Star Trek: Voyager), det femtiosjätte avsnittet i den amerikanska science fiction-TV-serien Star Trek: Voyager från 1997
 Alter Ego (låt), rocksingel och Cyperns Eurovisionbidrag från 2016 av den cypriotiska rockgruppen Minus One